Кузеева (Большая Кузеева, Кузедеева) — река в Сухобузимском районе Красноярского края, правый приток Енисея.

Длина реки — 70 км. Площадь водосборного бассейна 600 км². Впадает в Енисей в 2 км ниже села Павловщина, на расстоянии 2324 км от устья.

По данным государственного водного реестра России относится к Енисейскому бассейновому округу. Код водного объекта — 17010300512116100024191.

Притоки 
 Шумиха — в 1 км по правому берегу, длина 45 км;
 Малая Кузеева — в 18 км по левому берегу, длина 30 км.

Примечания 

Притоки Енисея
Реки Сухобузимского района